Тетраплатинатрилантан — бинарное неорганическое соединение
платины и лантана
с формулой LaPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраплатинатрилантан образует кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа R ,
параметры ячейки a = 1,3838 нм, c = 0,5814 нм, Z = 6,
структура типа тетраплатинатриплутоний PuPt
.

Соединение образуется по перитектической или перетектоидной реакции при температуре ≈1600°С  (917°C ).

Примечания 

Соединения платины
Соединения лантана
Интерметаллиды